Ранчо ла Фе има више значења:

 Ранчо ла Фе (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Фе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ла Фе (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику